Эйнар Микельсен (, 1885, Оденсе — 15 мая 1952) — датский и американский шахматист, мастер.

Биография 
Родился в Дании. В 1903 г. стал одним из основателей датского шахматного журнала «Skakbladet». В 1905 г. участвовал в одном из побочных соревнований турнира северных стран. В том же году переехал в США. Жил в Чикаго, Канзас-Сити (в 1908 г. стал чемпионом города) и Нью-Йорке (был членом клуба Райса). В 1915 г. участвовал в крупном международном турнире в Нью-Йорке. Наибольших успехов добился в чемпионатах Западной шахматной ассоциации (открытых чемпионатах США). В 1907 г. стал победителем открытого чемпионата США. Выступал в этих соревнованиях до 1945 г.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Э. Микельсена в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Микельсена на сайте 365Chess
Шахматисты Дании
Шахматисты США
Шахматисты XX века
Родившиеся в Оденсе